Пузаченко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Пузаченко, Юрий Георгиевич (1940—2018) — советский и российский географ и эколог, доктор географических наук.
 Пузаченко, Андрей Юрьевич (род. 1964) — советский и российский биолог и эколог, доктор биологических наук, сын Ю. Г. Пузаченко.